Brussels Cycling Classic 2021 – 101. edycja wyścigu kolarskiego Brussels Cycling Classic, która odbyła się 28 sierpnia 2021 na trasie o długości ponad 205 kilometrów wokół Brukseli. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii
Sport w Brukseli